Bundestagswahlkreis 29 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Cuxhaven – Stade II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Verden – Osterholz (1987 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Verden (1965 bis 1983)
 Bundestagswahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch (1949 bis 1961)